

Результаты соревнований

Мужчины 

Зачёт AFU

{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=10 | Этап
! width=40 | Дата
! width=210 | Место проведения
! width=290 | Дисциплина
! width=210 | Первое место
! width=210 | Второе место
! width=210 | Третье место
! width=10 | Отчёт
|-
| align=center | —
| align=center | 28.11.2020
|  Пекин
| Биг-эйр
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 18.12.2020
|  Коппер-Маунтин
| Хафпайп
| colspan=3 align=center | ''соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 19.12.2020
|  Коппер-Маунтин
| Биг-эйр
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 1
| align=center | 09.01.2021
|  Крайшберг
| Биг-эйр
|  Макс Парро
|  Свен Тургрен
|  Монс Рёйсланн
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 15.01.2021
|  Зайзер-Альм
| Слоупстайл
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 2
| align=center | 22.01.2021
|  Лакс
| Слоупстайл
|  Никлас Маттссон
|  Леон Фоккеншпергер
|  Маркус Клевеланн
| align=center | 
|-
| align=center | 3
| align=center | 23.01.2021
|  Лакс
| Хафпайп
|  Юто Тоцука
|  Скотти Джеймс
|  Рука Хирано
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 06.02.2021
|  Маммот-Маунтин
| Слоупстайл
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 06.02.2021
|  Маммот-Маунтин
| Хафпайп
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#FFFFFF | 2021
| bgcolor=#FFFFFF |  Аспен
| colspan=5 align=center bgcolor=#FFFFFF | Чемпионат мира
|-
| align=center | —
| align=center | 14.03.2021
|  Калгари
| Слоупстайл
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 4
| align=center | 20.03.2021
|  Аспен
| Слоупстайл
|  Маркус Клевеланн
|  Редмонд Джерард
|  Марк МакМоррис
| align=center | 
|-
| align=center | 5
| align=center | 21.03.2021
|  Аспен
| Хафпайп
|  Юто Тоцука
|  Райбу Катаяма
|  Андре Хёфлих
| align=center | 
|-
| align=center | 6
| align=center | 28.03.2021
|  Сильваплана
| Слоупстайл
|  Маркус Клевеланн
|  Лиам Брили
|  Крис Корнинг
| align=center | 
|}Зачёт PAR

{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=10 | Этап
! width=40 | Дата
! width=210 | Место проведения
! width=290 | Дисциплина
! width=210 | Первое место
! width=210 | Второе место
! width=210 | Третье место
! width=10 | Отчёт
|-
| align=center | 1
| align=center | 12.12.2020
|  Кортина-д'Ампеццо
| Параллельный гигантский слалом
|  Роланд Фишналлер
|  Аарон Марх
|  Беньямин Карль
| align=center | 
|-
| align=center | 2
| align=center | 17.12.2020
|  Карецца
| Параллельный гигантский слалом
|  Беньямин Карль
|  Андреас Проммеггер
|  Жан Кошир
| align=center | 
|-
| align=center | 3
| align=center | 09.01.2021
|  Скуоль
| Параллельный гигантский слалом
|  Игорь Слуев
|  Михал Новачик
|  Тим Мастнак
| align=center | 
|-
| align=center | 4
| align=center | 12.01.2021
|  Бад-Гастайн
| Параллельный слалом
|  Аарон Марх
|  Дмитрий Логинов
|  Андреас Проммеггер
| align=center | 
|-
| align=center | 5
| align=center | 30.01.2021
|  Москва
| Параллельный слалом
|  Дмитрий Карлагачев
|  Жан Кошир
|  Эдвин Коратти
| align=center | 
|-
| align=center | 6
| align=center | 06.02.2021
|  Банное
| Параллельный гигантский слалом
|  Дмитрий Логинов
|  Игорь Слуев
|  Мирко Феличетти
| align=center | 
|-
| align=center | 7
| align=center | 07.02.2021
|  Банное
| Параллельный слалом
|  Дмитрий Логинов
|  Степан Наумов
|  Андрей Соболев
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 13.02.2021
|  Пхёнчхан
| Параллельный гигантский слалом
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 14.02.2021
|  Пхёнчхан
| Параллельный гигантский слалом
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#FFFFFF | 2021
| bgcolor=#FFFFFF |  Рогла
| colspan=5 align=center bgcolor=#FFFFFF | Чемпионат мира
|-
| align=center | 8
| align=center | 06.03.2021
|  Рогла
| Параллельный гигантский слалом
|  Жан Кошир
|  Андрей Соболев
|  Оскар Квятковски
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 13.03.2021
|  Пьянкавалло
| Параллельный слалом
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 9
| align=center | 20.03.2021
|  Берхтесгаден
| Параллельный слалом
|  Аарон Марх
|  Александер Пайер
|  Арвид Аунер
| align=center | 
|}Зачёт SBX

{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=10 | Этап
! width=40 | Дата
! width=210 | Место проведения
! width=290 | Дисциплина
! width=210 | Первое место
! width=210 | Второе место
! width=210 | Третье место
! width=10 | Отчёт
|-
| align=center | —
| align=center | 19.12.2020
|  Червиния
| Сноуборд-кросс
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | <s>16.01.2021<s>
|  Монтафон
| Сноуборд-кросс
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 1
| align=center | 23.01.2021
|  Кьеза-ин-Вальмаленко
| Сноуборд-кросс
|  Гленн де Блойс
|  Элиот Гронден
|  Лоренцо Соммарива
| align=center | 
|-
| align=center | 2
| align=center | 24.01.2021
|  Кьеза-ин-Вальмаленко
| Сноуборд-кроссИзначально был запланирован смешанный командный сноуборд-кросс
|  Алессандро Хеммерле
|  Мерлен Сюрже
|  Хэген Кёрни
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 30.01.2021
|  Сен-Лари
| Сноуборд-кросс
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 06.02.2021
|  Фельдберг
| Сноуборд-кросс
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#FFFFFF | 2021
| bgcolor=#FFFFFF |  Идре-Фьелль
| colspan=5 align=center bgcolor=#FFFFFF | Чемпионат мира
|-
| align=center | —
| align=center | 13.02.2021
|  Долни-Морава
| Сноуборд-кросс
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 3
| align=center | 18.02.2021
|  Райтеральм
| Сноуборд-кросс
|  Алессандро Хеммерле
|  Лукас Эгибар
|  Мик Дирдорфф
| align=center | 
|-
| align=center | 4
| align=center | 04.03.2021
|  Бакуриани
| Сноуборд-кросс
|  Элиот Гронден
|  Лукас Пахнер
|  Лоренцо Соммарива
| align=center | 
|-
| align=center | 5
| align=center | 05.03.2021
|  Бакуриани
| Сноуборд-кросс
|  Омар Визинтин
|  Калле Кобле
|  Алессандро Хеммерле
| align=center | 
|-
| align=center | 6
| align=center | 20.03.2021
|  Везонна
| Сноуборд-кросс
|  Алессандро Хеммерле
|  Хэген Кёрни
|  Мерлен Сюрже
| align=center | 
|}

 Женщины Зачёт AFU

{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=10 | Этап
! width=40 | Дата
! width=210 | Место проведения
! width=290 | Дисциплина
! width=210 | Первое место
! width=210 | Второе место
! width=210 | Третье место
! width=10 | Отчёт
|-
| align=center | —
| align=center | 28.11.2020
|  Пекин
| Биг-эйр
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 18.12.2020
|  Коппер-Маунтин
| Хафпайп
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 19.12.2020
|  Коппер-Маунтин
| Биг-эйр
| colspan=3 align=center | ''соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 1
| align=center | 09.01.2021
|  Крайшберг
| Биг-эйр
|  Зои Садовски-Синнотт
|  Кокомо Мурасэ
|  Анна Гассер
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 15.01.2021
|  Зайзер-Альм
| Слоупстайл
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 2
| align=center | 22.01.2021
|  Лакс
| Слоупстайл
|  Джейми Андерсон
|  Зои Садовски-Синнотт
|  Тесс Коуди
| align=center | 
|-
| align=center | 3
| align=center | 23.01.2021
|  Лакс
| Хафпайп
|  Клои Ким
|  Мицуки Оно
|  Сэна Томита
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 06.02.2021
|  Маммот-Маунтин
| Слоупстайл
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 06.02.2021
|  Маммот-Маунтин
| Хафпайп
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#FFFFFF | 2021
| bgcolor=#FFFFFF |  Аспен
| colspan=5 align=center bgcolor=#FFFFFF | Чемпионат мира
|-
| align=center | —
| align=center | 14.03.2021
|  Калгари
| Слоупстайл
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 4
| align=center | 20.03.2021
|  Аспен
| Слоупстайл
|  Анна Гассер
|  Хейли Лэнглэнд
|  Энни Рукаярви
| align=center | 
|-
| align=center | 5
| align=center | 21.03.2021
|  Аспен
| Хафпайп
|  Клои Ким
|  Керальт Кастельет
|  Сэна Томита
| align=center | 
|-
| align=center | 6
| align=center | 28.03.2021
|  Сильваплана
| Слоупстайл
|  Рэйра Ивабути
|  Кокомо Мурасэ
|  Тесс Коуди
| align=center | 
|}

Зачёт PAR

{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=10 | Этап
! width=40 | Дата
! width=210 | Место проведения
! width=290 | Дисциплина
! width=210 | Первое место
! width=210 | Второе место
! width=210 | Третье место
! width=10 | Отчёт
|-
| align=center | 1
| align=center | 12.12.2020
|  Кортина-д'Ампеццо
| Параллельный гигантский слалом
|  Эстер Ледецка
|  Зелина Ёрг
|  Рамона Терезия Хофмайстер
| align=center | 
|-
| align=center | 2
| align=center | 17.12.2020
|  Карецца
| Параллельный гигантский слалом
|  Рамона Терезия Хофмайстер
|  Ладина Дженни
|  Зелина Ёрг
| align=center | 
|-
| align=center | 3
| align=center | 09.01.2021
|  Скуоль
| Параллельный гигантский слалом
|  София Надыршина
|  Рамона Терезия Хофмайстер
|  Юли Цогг
| align=center | 
|-
| align=center | 4
| align=center | 12.01.2021
|  Бад-Гастайн
| Параллельный слалом
|  София Надыршина
|  Шайенне Лох
|  Зелина Ёрг
| align=center | 
|-
| align=center | 5
| align=center | 30.01.2021
|  Москва
| Параллельный слалом
|  Даниэла Ульбинг
|  София Надыршина
|  Рамона Терезия Хофмайстер
| align=center | 
|-
| align=center | 6
| align=center | 06.02.2021
|  Банное
| Параллельный гигантский слалом
|  Рамона Терезия Хофмайстер
|  Шайенне Лох
|  Забине Шёффманн
| align=center | 
|-
| align=center | 7
| align=center | 07.02.2021
|  Банное
| Параллельный слалом
|  Юли Цогг
|  Шайенне Лох
|  Томока Такэути
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 13.02.2021
|  Пхёнчхан
| Параллельный гигантский слалом
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 14.02.2021
|  Пхёнчхан
| Параллельный гигантский слалом
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#FFFFFF | 2021
| bgcolor=#FFFFFF |  Рогла
| colspan=5 align=center bgcolor=#FFFFFF | Чемпионат мира
|-
| align=center | 8
| align=center | 06.03.2021
|  Рогла
| Параллельный гигантский слалом
|  Рамона Терезия Хофмайстер
|  София Надыршина
|  Юли Цогг
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 13.03.2021
|  Пьянкавалло
| Параллельный слалом
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 9
| align=center | 20.03.2021
|  Берхтесгаден
| Параллельный слалом
|  Юли Цогг
|  Зелина Ёрг
|  Каролин Лангенхорст
| align=center | 
|}

Зачёт SBX

 Достижения Первая победа в карьере

Первый подиум в карьереПобеды на этапах кубка мира

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |
'''Мужчины

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2020/2021
Кубок мира по сноуборду